Billie Jean King Cup (până în 1995 Federation Cup, iar până în 2020 Fed Cup) este cea mai importantă competiție sportivă din tenisul de câmp feminin, considerată omoloagă a Cupei Davis din tenisul de câmp masculin.

Istorie

Competiția a fost lansată în 1963, cu ocazia semicentenarului Federației Internaționale de Tenis. Până în 1995 trofeul era cunoscut sub numele de Cupa Federației. Australia, Cehia și SUA sunt singurele țări care au organizat atât Cupa Davis, cât și Fed Cup.

Câștigători
Toate edițiile începând cu 1963:

Legături externe

 Website oficial Billie Jean King Cup
 Fed Cup in Stowe